Saba, you rise from the ocean to hymn państwowy wyspy Saba będącej terytorium zależnym Holandii o statusie gminy zamorskiej. Został napisany oraz skomponowany przez zakonnicę z zakonu dominikanek Christinę Marię Jeurissen w 1960.

Tekst 
Saba, you rise from the ocean,
With mountain and hillside so steep,
How can we reach you to greet you,
Isle of the sea, rough and deep.
Come, let us look at the rowers
with faces so placid and calm,
Guide us now safe through the breakers,
take us ashore without harm.

Saba, oh Jewel most precious,
In the Caribbean sea.
Mem'ries will stay of thy beauty,
Though we may roam far from thee.

Saba, oh pearl of the ocean,
Friendly and lovely, though small,
Do not forget to be grateful,
To God the creator of all.
He in his goodness will guide you
and bless you in every part,
Making you always most precious
Saba, so dear to my heart.

Saba, oh jewel most precious,
In the Caribbean Sea.
Mem'ries will stay of thy beauty,
Though we may roam far from thee.

Przypisy 

Saba
Piosenki powstałe w roku 1960